St. Joseph's Mission bezeichnet 

 St. Joseph's Mission (Idaho) 
 St. Joseph's Mission (Washington)